Les Douze Travaux de Flavia (The Twelve Tasks of Flavia Gemina) est le sixième volume de la série de romans écrits par Caroline Lawrence, Les Mystères romains, publié en France, aux éditions Milan, en . L'action de ce roman historique se situe sous la Rome antique, dans la ville d'Ostie, port de Rome.

Résumé 
"Ils sont quatre : Flavia, la fille d'un armateur romain, Jonathan, le jeune chrétien, Nubia, l'esclave africaine, et Lupus, le petit mendiant muet. Unis par les aventures et les périls. Cette fois-ci, c'est sur les traces d'Hercules que se lancent les quatre amis. Tout comme le héros, douze travaux les attendent. Douze épreuves... Douze énigmes... Douze défis."

Parutions 
 Milan (Poche Histoire), 2005,

Lien externe 
 

Roman historique américain
Roman américain paru en 2005
Roman pour l'enfance et la jeunesse
Roman historique se déroulant dans la Rome antique
Les Mystères romains
Douze Travaux